Список угрожаемых видов рыб содержит перечень видов хрящевых (Chondrichthyes), лопастепёрых (Sarcopterygii) и лучепёрых (Actinopterygii) рыб, которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 2362 редких и исчезающих вида рыб, из них 1235 видов — уязвимые, 665 видов — вымирающие и 462 вида — находящиеся на грани исчезновения. Ещё 6 видов лучепёрых рыб значатся в данном списке как исчезнувшие в дикой природе (категория «Исчезнувшие в дикой природе», Extinct in the Wild, ), а 64 вида — как уже полностью вымершие (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Надвидовые таксоны рыб в данном списке приведены в систематическом порядке, принятом в современной ихтиологической литературе.

Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes)

Цельноголовые (Holocephali)

Отряд Химерообразные (Chimaeriformes)

Семейство Химеровые (Chimaeridae) 
  Hydrolagus ogilbyi — Австралийский гидролаг

Акулы (Selachii)

Отряд Воббегонгообразные (Orectolobiformes)

Семейство Шорные акулы (Brachaeluridae) 
  Brachaelurus colcloughi — Серо-голубая шорная акула

Семейство Азиатские кошачьи акулы (Hemiscylliidae) 
  Hemiscyllium hallstromi — Эполетная кошачья акула
  Hemiscyllium strahani — Новогвинейская кошачья акула

Семейство Акулы-няньки (Ginglymostomatidae) 
  Nebrius ferrugineus — Ржавая акула-нянька
  Pseudoginglymostoma brevicaudatum

Семейство Леопардовые акулы (Stegostomatidae) 
  Stegostoma fasciatum — Леопардовая акула
  Популяция леопардовой акулы из Индийского океана и Юго-Восточной Азии.

Семейство Китовые акулы (Rhincodontidae) 
  Rhincodon typus — Китовая акула

Отряд Ламнообразные (Lamniformes)

Семейство Песчаные акулы (Odontaspididae) 
  Carcharias taurus — Обыкновенная песчаная акула
  Популяция обыкновенной песчаной акулы из прибрежных вод Восточной Австралии.
 Популяция обыкновенной песчаной акулы из Юго-Западной Атлантики.
  Odontaspis ferox — Острозубая песчаная акула

Семейство Морские лисицы (Alopiidae) 
  Alopias pelagicus — Пелагическая морская лисица
  Alopias superciliosus — Большеглазая морская лисица
  Alopias vulpinus — Обыкновенная морская лисица

Семейство Гигантские акулы (Cetorhinidae) 
  Cetorhinus maximus — Гигантская акула
  Популяция гигантской акулы из Северо-Восточной Атлантики.
  Популяция гигантской акулы из северной части Тихого океана.

Семейство Сельдевые акулы (Lamnidae) 
  Carcharodon carcharias — Белая акула
  Isurus oxyrinchus — Обыкновенная акула-мако
  Атлантическая популяция обыкновенной акулы-мако.
  Индо-западнотихоокеанская популяция обыкновенной акулы-мако.
  Isurus paucus — Длиннопёрая акула-мако
  Lamna nasus — Атлантическая сельдевая акула
  Средиземноморская популяция атлантической сельдевой акулы.
  Популяция атлантической сельдевой акулы из Северо-Восточной Атлантики.
  Популяция атлантической сельдевой акулы из Северо-Западной Атлантики.

Отряд Кархаринообразные (Carcharhiniformes)

Семейство Кошачьи акулы (Scyliorhinidae) 
  Atelomycterus baliensis
  Aulohalaelurus kanakorum
  Galeus mincaronei
  Halaelurus boesemani
  Haploblepharus fuscus — Коричневая южноафриканская кошачья акула
  Haploblepharus kistnasamyi
  Holohalaelurus favus
  Holohalaelurus punctatus — Африканская пятнистая акула
  Schroederichthys saurisqualus

Семейство Куньи акулы (Triakidae) 
  Galeorhinus galeus — Суповая акула
  Hemitriakis leucoperiptera — Филиппинская суповая акула
  Mustelus fasciatus — Полосатая кунья акула
  Mustelus mustelus — Европейская кунья акула
  Mustelus schmitti
  Mustelus whitneyi
  Scylliogaleus quecketti — Вислоносая акула
  Triakis acutipinna — Эквадорская тройнозубая акула
  Triakis maculata — Перуанская тройнозубая акула
  Triakis scyllium — Полосатая тройнозубая акула

Семейство Большеглазые акулы (Hemigaleidae) 
  Chaenogaleus macrostoma — Крючкозубая большеглазая акула
  Hemigaleus microstoma — Индо-малайская большеглазая акула
  Hemipristis elongata — Индийская серая акула

Семейство Серые акулы (Carcharhinidae) 
  Carcharhinus albimarginatus — Белопёрая серая акула
  Carcharhinus borneensis — Борнеоская серая акула
  Carcharhinus hemiodon — Индокитайская ночная акула
  Carcharhinus leiodon
  Carcharhinus longimanus — Длиннокрылая акула
  Carcharhinus obscurus — Тёмная акула
  Carcharhinus plumbeus — Серо-голубая акула
  Carcharhinus signatus — Кубинская ночная акула
  Популяция узкозубой акулы (Carcharhinus brachyurus) из прибрежных вод Восточной Азии.
  Популяция короткопёрой серой акулы (Carcharhinus brevipinna) из Северо-Западной Атлантики.
  Популяция чернопёрой акулы (Carcharhinus limbatus) из Северо-Западной Атлантики.
  Популяция тёмной акулы (Carcharhinus obscurus) из северо- и центрально-западной частей Атлантического океана.
  Glyphis gangeticus — Гангская акула
  Glyphis garricki
  Glyphis glyphis — Обыкновенная серая акула
  Glyphis siamensis
  Isogomphodon oxyrhynchus — Остроносая акула
  Lamiopsis temminckii — Широкопёрая акула
  Negaprion acutidens — Мадагаскарская острозубая акула
  Популяция мадагаскарской острозубой акулы (Negaprion acutidens) из Юго-Восточной Азии.

Семейство Молотоголовые акулы (Sphyrnidae) 
  Eusphyra blochii — Большеголовая молот-рыба
  Sphyrna lewini — Бронзовая акула-молот
  Популяция бронзовой акулы-молота из центрально- и юго-восточной частей Тихого океана.
  Популяция бронзовой акулы-молота из восточно-центральной части Атлантического океана.
  Популяция бронзовой акулы-молота из центрально- и северо-западной частей Атлантического океана.
  Популяция бронзовой акулы-молота из юго-западной Атлантики.
  Популяция бронзовой акулы-молота из западной части Индийского океана.
  Sphyrna mokarran — Гигантская акула-молот
  Sphyrna tudes — Малоглазая гигантская акула-молот
  Sphyrna zygaena — Обыкновенная акула-молот

Отряд Катранообразные (Squaliformes)

Семейство Короткошипые акулы (Centrophoridae) 
  Centrophorus harrissoni — Австралийская короткошипая акула
  Centrophorus lusitanicus — Португальская короткошипая акула
  Centrophorus squamosus — Серая короткошипая акула

Семейство Трёхгранные акулы (Oxynotidae) 
  Oxynotus centrina — Обыкновенная центрина

Семейство Катрановые акулы (Squalidae) 
  Squalus acanthias — Катран
  Черноморский катран (Squalus acanthias ponticus)
  Средиземноморская популяция катрана.
  Популяция катрана из Северо-Восточной Атлантики.
  Популяция катрана из Северо-Западной Атлантики.
  Южноамериканская популяция катрана.
  Squalus montalbani

Отряд Скватинообразные (Squatiniformes)

Семейство Морские ангелы (Squatinidae) 
  Squatina aculeata
  Squatina albipunctata
  Squatina argentina — Патагонский морской ангел
  Squatina formosa — Тайваньская скватина
  Squatina guggenheim
  Бразильская популяция морского ангела Squatina guggenheim.
  Squatina japonica — Японский морской ангел
  Squatina nebulosa — Тёмный морской ангел
  Squatina occulta
  Squatina oculata — Глазчатый морской ангел
  Squatina punctata
  Squatina squatina — Европейский морской ангел
  Squatina tergocellatoides — Тайваньская глазчатая скватина

Скаты (Batomorphi)

Отряд Электрические скаты (Torpediniformes)

Семейство Гнюсовые (Torpedinidae) 
  Tetronarce puelcha
  Torpedo adenensis
  Torpedo bauchotae
  Torpedo mackayana — Сенегальский гнюс
  Torpedo marmorata — Мраморный электрический скат
  Torpedo panthera — Индо-тихоокеанский электрический скат
  Torpedo suessii
  Torpedo torpedo — Глазчатый электрический скат

Семейство Нарциновые (Narcinidae) 
  Benthobatis kreffti
  Benthobatis yangi
  Diplobatis colombiensis
  Diplobatis guamachensis — Венесуэльский диплобатис
  Diplobatis ommata — Панамский диплобатис
  Diplobatis pictus — Гайанский диплобатис
  Популяция ската тембладеры (Discopyge tschudii) из Юго-Западной Атлантики.
  Electrolux addisoni
  Heteronarce garmani
  Narcine bancroftii
  Narcine brevilabiata
  Narke japonica — Японская нарка
  Temera hardwickii — Темера

Отряд Ромботелые скаты (Rajiformes)

Семейство Ромбовые скаты (Rajidae)

Подсемейство Райины (Rajinae) 
  Amblyraja radiata
  Beringraja pulchra
  Dipturus australis
  Dipturus batis — Гладкий скат
  Dipturus canutus
  Dipturus confusus
  Dipturus crosnieri
  Dipturus laevis
  Dipturus mennii
  Dipturus trachyderma (= Dipturus trachydermus)
  Dipturus whitleyi (= Spiniraja whitleyi)
  Gurgesiella dorsalifera
  Leucoraja circularis — Круглый скат
  Leucoraja fullonica — Шагреневый скат
  Leucoraja melitensis — Мальтийский скат
  Leucoraja ocellata — Большой зимний скат
  Malacoraja senta — Гладкохвостый скат
  Raja maderensis
  Raja radula — Тупорылый скат
  Raja undulata — Мозаичный скат
  Rostroraja alba
  Zearaja chilensis
  Zearaja maugeana

Подсемейство Однопёрые скаты (Arhynchobatinae) 
  Atlantoraja castelnaui
  Atlantoraja cyclophora
  Atlantoraja platana
  Bathyraja albomaculata (= Rhinoraja albomaculata)
  Bathyraja griseocauda
  Rioraja agassizii
  Sympterygia acuta

Отряд Пилорылообразные (Pristiformes)

Семейство Гитарниковые (Rhinobatidae) 
  Acroteriobatus variegatus
  Aptychotrema timorensis
  Glaucostegus cemiculus
  Glaucostegus granulatus
  Glaucostegus halavi
  Glaucostegus obtusus
  Glaucostegus thouin
  Glaucostegus typus
  Pseudobatos horkelii
  Rhinobatos albomaculatus
  Rhinobatos irvinei
  Rhinobatos jimbaranensis
  Rhinobatos penggali
  Rhinobatos rhinobatos
  Zapteryx brevirostris

Семейство Рохлевые (Rhinidae) 
  Rhina ancylostoma
  Rhynchobatus australiae
  Rhynchobatus cooki
  Rhynchobatus djiddensis
  Rhynchobatus laevis
  Rhynchobatus luebberti
  Rhynchobatus springeri

Семейство Пилорылые скаты (Pristidae) 
  Anoxypristis cuspidata — Азиатский пилорыл
  Pristis clavata — Квинслендский пилорыл
  Pristis pectinata — Гребенчатый пилорыл
  Восточноатлантическая популяция гребенчатого пилорыла.
  Западноатлантическая популяция гребенчатого пилорыла.
  Pristis pristis — Европейский пилорыл
  Восточноатлантическая популяция европейского пилорыла.
  Восточнотихоокеанская популяция европейского пилорыла.
  Индо-западнотихоокеанская популяция европейского пилорыла.
  Западноатлантическая популяция европейского пилорыла.
  Pristis zijsron — Зелёный пилорыл

Отряд Хвостоколообразные (Myliobatiformes)

Семейство Платириновые скаты (Platyrhinidae) 
  Platyrhina sinensis — Китайский дисковый скат

Семейство Занобатовые (Zanobatidae) 
  Zanobatus schoenleinii — Занобатус

Семейство Короткохвостые хвостоколы (Urolophidae) 
  Urolophus bucculentus
  Urolophus javanicus
  Urolophus orarius
  Urolophus sufflavus
  Urolophus viridis

Семейство Хвостоколовые (Dasyatidae) 
  Fluvitrygon kittipongi
  Fluvitrygon oxyrhyncha
  Fluvitrygon signifer
  Fontitrygon colarensis
  Fontitrygon garouaensis
  Fontitrygon margarita
  Fontitrygon ukpam
  Hemitrygon fluviorum
  Hemitrygon laosensis
  Himantura leoparda
  Himantura uarnak — Кольчатый хвостокол
  Himantura undulata
  Maculabatis arabica
  Maculabatis gerrardi
  Maculabatis pastinacoides
  Pastinachus solocirostris
  Pateobatis fai
  Pateobatis hortlei
  Pateobatis jenkinsii
  Pateobatis uarnacoides
  Taeniurops meyeni
  Urogymnus asperrimus
  Urogymnus granulatus
  Urogymnus lobistomus
  Urogymnus polylepis
  Популяция ската-хвостокола Urogymnus polylepis из прибрежных вод Таиланда.

Семейство Речные хвостоколы (Potamotrygonidae) 
  Potamotrygon tigrina

Семейство Скаты-бабочки (Gymnuridae) 
  Gymnura altavela — Атлантический скат-бабочка
  Gymnura zonura

Семейство Толстохвостые скаты (Urotrygonidae) 
  Urotrygon reticulata
  Urotrygon simulatrix

Семейство Орляковые скаты (Myliobatidae) 
  Aetobatus flagellum
  Aetobatus ocellatus
  Aetomylaeus maculatus — Пятнистый летучий скат
  Aetomylaeus milvus — Персидский и Оманский заливы и прибрежные воды прилегающих акваторий северо-западной части Индийского океана от юго-востока Аравийского полуострова до Камбейского залива на северо-западе Индостана.
  Aetomylaeus nichofii — Полосатый летучий скат
  Aetomylaeus vespertilio
  Manta alfredi
  Manta birostris — Манта
  Mobula mobular — Средиземноморская мобула
  Mobula rochebrunei — Малая гвинейская мобула
  Mobula tarapacana
  Rhinoptera brasiliensis — Бразильский бычерыл
  Rhinoptera javanica — Яванский бычерыл

Класс Лопастепёрые рыбы (Sarcopterygii)

Отряд Целакантообразные (Coelacanthiformes)

Семейство Латимериевые (Latimeriidae) 
  Latimeria chalumnae
  Latimeria menadoensis

Класс Лучепёрые рыбы (Actinopterygii)

Отряд Осетрообразные (Acipenseriformes)

Семейство Веслоносовые (Polyodontidae) 
  Polyodon spathula — Веслонос
  Psephurus gladius — Китайский веслонос

Семейство Осетровые (Acipenseridae) 
  Acipenser baerii — Сибирский осётр
  Acipenser brevirostrum — Тупорылый осётр
  Acipenser dabryanus — Корейский осётр
  Acipenser gueldenstaedtii — Русский осётр
  Acipenser mikadoi — Сахалинский осётр
  Acipenser naccarii — Адриатический осётр
  Acipenser nudiventris — Шип
  Популяция шипа, обитавшая в Аральском море.
  Acipenser oxyrinchus desotoi
  Acipenser persicus — Персидский осётр
  Acipenser ruthenus — Стерлядь
  Acipenser schrenckii — Амурский осётр
  Acipenser sinensis — Китайский осётр
  Acipenser stellatus — Севрюга
  Acipenser sturio — Атлантический осётр
  Популяция белого осетра (Acipenser transmontanus) из реки Нечако и её притока реки Стьюарт на юго-западе Канады.
  Популяция белого осетра (Acipenser transmontanus) из реки Кутеней и озера Кутеней на западе Северной Америки.
  Huso dauricus — Калуга
  Huso huso — Белуга
  Популяция белуги, обитавшая в Адриатическом море.
  Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi — Сырдарьинский лопатонос
  Pseudoscaphirhynchus hermanni — Амударьинский малый лопатонос
  Pseudoscaphirhynchus kaufmanni — Амударьинский большой лопатонос
  Scaphirhynchus albus — Белый лопатонос
  Scaphirhynchus platorynchus — Обыкновенный лопатонос
  Scaphirhynchus suttkusi

Отряд Тарпонообразные (Elopiformes)

Семейство Тарпоновые (Megalopidae) 
  Megalops atlanticus — Атлантический тарпон

Отряд Альбулообразные (Albuliformes)

Семейство Альбуловые (Albulidae) 
  Albula glossodonta

Отряд Угреобразные (Anguilliformes)

Семейство Острохвостые угри (Ophichthidae) 
  Paraletharchus opercularis
  Quassiremus evionthas

Семейство Угрёвые (Anguillidae) 
  Anguilla anguilla — Обыкновенный речной угорь
  Anguilla borneensis
  Anguilla japonica
  Anguilla rostrata

Отряд Араванообразные (Osteoglossiformes)

Семейство Аравановые (Osteoglossidae) 
  Scleropages formosus

Семейство Мормировые (Mormyridae) 
  Campylomormyrus bredoi
  Ivindomyrus opdenboschi
  Marcusenius brucii
  Marcusenius cuangoanus
  Marcusenius meronai
  Marcusenius ntemensis
  Marcusenius sanagaensis
  Marcusenius sp. nov. 'Malindi' — река Сабаки в южной Кении (Восточная Африка)
  Marcusenius sp. nov. 'Turkwell' — река Turkwell на севере Кении, впадающая в озеро Туркана
  Mormyrus cyaneus
  Mormyrus iriodes
  Mormyrus subundulatus
  Myomyrus pharao
  Paramormyrops eburneensis
  Paramormyrops gabonensis
  Paramormyrops hopkinsi
  Paramormyrops longicaudatus
  Stomatorhinus ivindoensis
  Stomatorhinus microps

Отряд Сельдеобразные (Clupeiformes)

Семейство Дентицепсовые (Denticipitidae) 
  Denticeps clupeoides

Семейство Пристигастеровые (Pristigasteridae) 
  Neoopisthopterus cubanus
  Opisthopterus effulgens

Семейство Анчоусовые (Engraulidae) 
  Anchoa chamensis
  Anchoa choerostoma
  Stolephorus ronquilloi

Семейство Сельдевые (Clupeidae) 
  Alosa aestivalis — Синеспинка
  Alosa immaculata — Черноморско-азовская проходная сельдь
  Alosa killarnensis
  Alosa macedonica
  Alosa sp. nov. 'Skadar' — эндемик Скадарского озера, расположенного на западе Балканского полуострова.
  Alosa vistonica
  Alosa volgensis
  Clupeonella abrau — Абрауская тюлька
  Clupeonella abrau muhlisi
  Microthrissa minuta
  Nannothrissa stewarti
  Opisthonema berlangai
  Poecilothrissa moeruensis
  Sardinella maderensis
  Sauvagella robusta
  Tenualosa thibaudeaui — Лаосская тенуалоза

Отряд Гоноринхообразные (Gonorynchiformes)

Семейство Кнериевые (Kneriidae) 
  Grasseichthys gabonensis
  Kneria ruaha
  Kneria sp. nov. 'South Africa' — вид известен лишь из нескольких притоков реки Комати в Южной Африке.
  Kneria uluguru
  Parakneria tanzaniae

Отряд Карпообразные (Cypriniformes)

Семейство Карповые (Cyprinidae) 
  Aaptosyax grypus
  Acanthobrama centisquama
  Acanthobrama hadiyahensis
  Acanthobrama telavivensis
  Acanthobrama tricolor
  Acheilognathus elongatus
  Acheilognathus longipinnis
  Achondrostoma arcasii
  Achondrostoma occidentale
  Achondrostoma salmantinum
  Alburnoides maculatus
  Alburnoides ohridanus
  Alburnoides prespensis
  Alburnus akili
  Alburnus albidus
  Alburnus attalus
  Alburnus baliki
  Alburnus battalgilae
  Alburnus belvica
  Alburnus carinatus
  Alburnus demiri
  Alburnus macedonicus
  Alburnus mandrensis
  Alburnus mentoides
  Alburnus nasreddini
  Alburnus nicaeensis
  Alburnus orontis
  Alburnus qalilus
  Alburnus sarmaticus
  Alburnus schischkovi
  Alburnus timarensis
  Alburnus vistonicus
  Alburnus volviticus
  Anabarilius alburnops
  Anabarilius andersoni
  Anabarilius macrolepis
  Anabarilius polylepis
  Anabarilius qiluensis
  Anabarilius yangzonensis
  Anaecypris hispanica
  Aspiolucius esocinus — Щуковидный жерех
  Aulopyge huegelii
  Balantiocheilos ambusticauda
  Balantiocheilos melanopterus — Акулий бала
  Bangana almorae
  Bangana behri
  Bangana decorus
  Bangana musaei
  Bangana tonkinensis
  Barbodes amarus
  Barbodes baoulan
  Barbodes clemensi
  Barbodes disa
  Barbodes flavifuscus
  Barbodes hemictenus
  Barbodes herrei
  Barbodes katalo
  Barbodes lanaoensis
  Barbodes lindog
  Barbodes manalak
  Barbodes manguaoensis
  Barbodes pachycheilus
  Barbodes palaemophagus
  Barbodes palata
  Barbodes resimus
  Barbodes sirang
  Barbodes tras
  Barbodes truncatulus
  Barbodes tumba
  Barbodes wynaadensis
  Barboides gracilis
  Barbus aliciae
  Barbus alluaudi
  Barbus amatolicus
  Barbus anniae
  Barbus bagbwensis
  Barbus bawkuensis
  Barbus boboi
  Barbus bourdariei
  Barbus cadenati
  Barbus caninus
  Barbus carcharhinoides
  Barbus choloensis
  Barbus claudinae
  Barbus collarti
  Barbus dialonensis
  Barbus ditinensis
  Barbus eburneensis
  Barbus euboicus
  Barbus foutensis
  Barbus gruveli
  Barbus grypus
  Barbus haasi
  Barbus harterti
  Barbus huguenyi
  Barbus huloti
  Barbus issenensis
  Barbus kissiensis
  Barbus ksibi
  Barbus laticeps
  Barbus lauzannei
  Barbus liberiensis
  Barbus melanotaenia
  Barbus microbarbis
  Barbus motebensis
  Barbus nigroluteus
  Barbus niokoloensis
  Barbus paytonii
  Barbus petitjeani
  Barbus pseudotoppini
  Barbus quadralineatus
  Barbus raimbaulti
  Barbus reinii
  Barbus ruasae
  Barbus salessei
  Barbus sp. nov. 'Banhine'
  Barbus sp. nov. 'Chimanimani'
  Barbus sp. nov. 'Pangani'
  Barbus stauchi
  Barbus subinensis
  Barbus sylvaticus
  Barbus taeniurus
  Barbus tauricus — Крымский усач
  Barbus thysi
  Barbus traorei
  Barbus trevelyani
  Barbus walkeri
  Barbus zalbiensis
  Barilius canarensis
  Barilius chatricensis
  Barilius dimorphicus
  Barilius dogarsinghi
  Barilius ngawa
  Caecobarbus geertsii
  Caecocypris basimi
  Capoeta antalyensis
  Capoeta barroisi
  Capoeta mauricii
  Capoeta pestai
  Carasobarbus apoensis
  Carasobarbus exulatus
  Carasobarbus kosswigi
  Catlocarpio siamensis
  Chelaethiops rukwaensis
  Chondrostoma beysehirense
  Chondrostoma fahirae
  Chondrostoma holmwoodii
  Chondrostoma kinzelbachi
  Chondrostoma knerii
  Chondrostoma meandrense
  Chondrostoma phoxinus
  Chondrostoma prespense
  Chondrostoma scodrense
  Chondrostoma soetta
  Chrosomus cumberlandensis
  Chrosomus saylori
  Chrosomus tennesseensis
  Cirrhinus cirrhosus
  Cirrhinus microlepis
  Crossocheilus klatti
  Crossocheilus periyarensis
  Cyprinella alvarezdelvillari
  Cyprinella bocagrande
  Cyprinella caerulea
  Cyprinella formosa
  Cyprinella lepida
  Cyprinella monacha
  Cyprinella panarcys
  Cyprinella proserpina
  Cyprinella xanthicara
  Cyprinion semiplotum
  Cyprinus barbatus
  Cyprinus carpio — Сазан
  Дунайская популяция сазана.
  Cyprinus chilia
  Cyprinus fuxianensis
  Cyprinus ilishaestomus
  Cyprinus intha
  Cyprinus micristius
  Cyprinus qionghaiensis
  Cyprinus yilongensis
  Cyprinus yunnanensis
  Danio erythromicron
  Danio jaintianensis
  Dawkinsia arulius
  Dawkinsia assimilis
  Dawkinsia exclamatio
  Dawkinsia rohani
  Dawkinsia tambraparniei
  Delminichthys adspersus
  Delminichthys ghetaldii
  Delminichthys jadovensis
  Delminichthys krbavensis
  Devario acuticephala
  Devario anomalus
  Devario apopyris
  Devario assamensis
  Devario auropurpureus
  Devario browni
  Devario fraseri
  Devario horai
  Devario naganensis
  Devario neilgherriensis
  Devario pathirana
  Devario yuensis
  Dionda diaboli
  Eechathalakenda ophicephalus
  Enteromius treurensis
  Epalzeorhynchos bicolor — Двухцветный лабео
  Epalzeorhynchos munense
  Eremichthys acros
  Erimystax cahni
  Evarra bustamantei
  Evarra eigenmanni
  Evarra tlahuacensis
  Folifer yunnanensis
  Garra allostoma
  Garra bispinosa
  Garra buettikeri
  Garra compressa
  Garra dunsirei
  Garra duobarbis
  Garra flavatra
  Garra ghorensis
  Garra hughi
  Garra kalakadensis
  Garra lautior
  Garra litanensis
  Garra mamshuqa
  Garra manipurensis
  Garra menoni
  Garra nambulica
  Garra paralissorhynchus
  Garra periyarensis
  Garra regressus
  Garra smarti
  Garra surendranathanii
  Garra tana
  Gibbibarbus cyphotergous
  Gila crassicauda
  Gila cypha
  Gila ditaenia
  Gila elegans
  Gila intermedia
  Gila modesta
  Gila nigrescens
  Gila orcuttii
  Gila purpurea
  Gila seminuda
  Gobio delyamurei
  Gobio feraeensis
  Gobio gymnostethus
  Gobio hettitorum
  Gobio insuyanus
  Gobio intermedius
  Gobio kovatschevi
  Gobio krymensis
  Gobio maeandricus
  Gobio microlepidotus
  Gobio ohridanus
  Gobio skadarensis
  Gymnocypris dobula
  Gymnocypris scleracanthus
  Gymnostomus horai
  Hampala lopezi
  Hemigrammocapoeta kemali
  Horalabiosa arunachalami
  Horalabiosa joshuai
  Horalabiosa palaniensis
  Hybognathus amarus
  Hypselobarbus curmuca
  Hypselobarbus dubius
  Hypselobarbus kolus
  Hypselobarbus micropogon
  Hypselobarbus mussullah
  Hypselobarbus periyarensis
  Hypselobarbus pulchellus
  Hypselobarbus thomassi
  Hypsibarbus lagleri
  Iberochondrostoma almacai
  Iberochondrostoma lemmingii
  Iberochondrostoma lusitanicus
  Iberochondrostoma olisiponensis
  Iberochondrostoma oretanum
  Iberocypris alburnoides
  Iberocypris palaciosi
  Iotichthys phlegethontis
  Iranocypris typhlops
  Labeo alluaudi
  Labeo curriei
  Labeo fisheri
  Labeo lankae
  Labeo mesops
  Labeo percivali
  Labeo pierrei
  Labeo potail
  Labeo rectipinnis
  Labeo seeberi
  Labeo sp. nov. 'Baomo'
  Labeo sp. nov. 'Mzima'
  Labeo trigliceps
  Labeo victorianus
  Labeobarbus acutirostris
  Labeobarbus ethiopicus
  Labeobarbus gorguari
  Labeobarbus macrophtalmus
  Labeobarbus mbami
  Labeobarbus mungoensis
  Labeobarbus ossensis
  Labeobarbus platydorsus
  Labeobarbus roylii
  Labeobarbus seeberi
  Laubuca caeruleostigmata
  Laubuca fasciata
  Laubuca khujairokensis
  Lepidomeda albivallis
  Lepidomeda aliciae
  Lepidomeda altivelis
  Lepidomeda mollispinis
  Lepidomeda vittata
  Lepidopygopsis typus
  Leptocypris crossensis
  Leptocypris konkourensis
  Leptocypris taiaensis
  Luciobarbus brachycephalus — Короткоголовый усач
  Luciobarbus capito
  Luciobarbus comizo
  Luciobarbus esocinus
  Luciobarbus graecus
  Luciobarbus guiraonis
  Luciobarbus kottelati
  Luciobarbus longiceps
  Luciobarbus microcephalus
  Luciobarbus steindachneri
  Luciobarbus subquincunciatus
  Luciobarbus xanthopterus
  Luciocyprinus langsoni
  Luciocyprinus striolatus
  Macrhybopsis australis
  Macrhybopsis tetranema
  Meda fulgida
  Mesopotamichthys sharpeyi
  Microrasbora rubescens
  Mirogrex hulensis
  Moapa coriacea
  Mystacoleucus lepturus
  Naziritor chelynoides
  Neolissochilus bovanicus
  Neolissochilus subterraneus
  Neolissochilus theinemanni
  Notropis aguirrepequenoi
  Notropis albizonatus
  Notropis amecae
  Notropis aulidion
  Notropis buccula
  Notropis cahabae
  Notropis girardi
  Notropis imeldae
  Notropis mekistocholas
  Notropis melanostomus
  Notropis moralesi
  Notropis orca
  Notropis oxyrhynchus
  Notropis perpallidus
  Notropis saladonis
  Notropis semperasper
  Notropis simus
  Onychostoma alticorpus
  Opsaridium microcephalum
  Opsaridium microlepis
  Oregonichthys kalawatseti
  Osteochilus longidorsalis
  Oxygaster pointoni
  Parachondrostoma arrigonis
  Parachondrostoma toxostoma
  Parachondrostoma turiense
  Parapsilorhynchus discophorus
  Parapsilorhynchus elongatus
  Parapsilorhynchus prateri
  Parasinilabeo assimilis
  Pelasgus epiroticus
  Pelasgus laconicus
  Pelasgus prespensis
  Pethia ater
  Pethia bandula
  Pethia khugae
  Pethia manipurensis
  Pethia ornata
  Pethia pookodensis
  Pethia setnai
  Pethia shalynius
  Pethia sharmai
  Pethia yuensis
  Phoxinellus alepidotus
  Phoxinellus anatolicus
  Phoxinellus dalmaticus
  Phoxinellus pseudalepidotus
  Phoxinellus zeregi fahirae
  Phoxinus strandjae
  Phoxinus strymonicus
  Phreatichthys andruzzii
  Plagopterus argentissimus
  Pogonichthys ciscoides
  Poropuntius bolovenensis
  Poropuntius chonglingchungi
  Poropuntius consternans
  Poropuntius deauratus
  Poropuntius lobocheiloides
  Poropuntius solitus
  Poropuntius speleops
  Poropuntius tawarensis
  Probarbus jullieni
  Probarbus labeamajor
  Pseudobarbus afer
  Pseudobarbus andrewi
  Pseudobarbus asper
  Pseudobarbus burchelli
  Pseudobarbus burgi
  Pseudobarbus calidus
  Pseudobarbus erubescens
  Pseudobarbus phlegethon
  Pseudobarbus quathlambae
  Pseudobarbus serra
  Pseudochondrostoma duriense
  Pseudochondrostoma willkommii
  Pseudohemiculter dispar
  Pseudolaubuca hotaya
  Pseudophoxinus alii
  Pseudophoxinus anatolicus
  Pseudophoxinus antalyae
  Pseudophoxinus atropatenus — Ширванская плотва
  Pseudophoxinus burduricus
  Pseudophoxinus crassus
  Pseudophoxinus drusensis
  Pseudophoxinus egridiri
  Pseudophoxinus elizavetae
  Pseudophoxinus evliyae
  Pseudophoxinus fahrettini
  Pseudophoxinus firati
  Pseudophoxinus handlirschi
  Pseudophoxinus hasani
  Pseudophoxinus hittitorum
  Pseudophoxinus maeandri
  Pseudophoxinus maeandricus
  Pseudophoxinus ninae
  Pseudophoxinus punicus
  Pseudophoxinus sojuchbulagi
  Pseudophoxinus syriacus
  Pseudophoxinus zekayi
  Pteronotropis welaka
  Ptychidio jordani
  Ptychocheilus lucius
  Puntius arenatus
  Puntius cauveriensis
  Puntius crescentus
  Puntius deccanensis
  Puntius fraseri
  Puntius mudumalaiensis
  Rasbora baliensis
  Rasbora ennealepis
  Rasbora ornata
  Rasbora tawarensis
  Rasbora wilpita
  Rhinichthys cobitis
  Rhinichthys deaconi
  Rhodeus atremius
  Rhodeus laoensis
  Rhodeus ocellatus smithii
  Romanogobio antipai
  Romanogobio benacensis
  Rutilus meidingeri
  Rutilus panosi
  Rutilus prespensis
  Rutilus ylikiensis
  Sahyadria chalakkudiensis
  Sahyadria denisonii
  Salmophasia belachi
  Salmophasia horai
  Sawbwa resplendens
  Scaphognathops bandanensis
  Scaphognathops theunensis
  Scardinius elmaliensis
  Scardinius graecus
  Scardinius racovitzai
  Scardinius scardafa
  Schismatorhynchos nukta
  Schizothorax grahami
  Schizothorax integrilabiatus
  Schizothorax lepidothorax
  Schizothorax nepalensis
  Schizothorax raraensis
  Schizothorax richardsonii
  Sinocyclocheilus anatirostris
  Sinocyclocheilus angularis
  Sinocyclocheilus anophthalmus
  Sinocyclocheilus grahami
  Sinocyclocheilus hyalinus
  Sinocyclocheilus microphthalmus
  Sinocyclocheilus tingi
  Sinocyclocheilus yangzongensis
  Siphateles boraxobius
  Squalius aradensis
  Squalius cappadocicus
  Squalius carinus
  Squalius castellanus
  Squalius cephaloides
  Squalius ghigii (= Ladigesocypris ghigii)
  Squalius janae
  Squalius keadicus
  Squalius kosswigi
  Squalius lucumonis
  Squalius malacitanus
  Squalius microlepis
  Squalius moreoticus
  Squalius recurvirostris
  Squalius sp. nov. 'Evia'
  Squalius svallize
  Squalius tenellus
  Squalius torgalensis
  Squalius valentinus
  Stypodon signifer
  Systomus asoka
  Systomus compressiformis
  Systomus martenstyni
  Tampichthys dichromus
  Tampichthys mandibularis
  Tanakia tanago
  Telestes beoticus
  Telestes croaticus
  Telestes fontinalis
  Telestes metohiensis
  Telestes polylepis
  Telestes sp. nov. — новый, ещё не получивший научного описания вид, эндемик северо-запада Хорватии, где обитает в чистых горных ручьях в четырёх местах в районе гор Velika Kapela и Mala Kapela (массив Динарские горы).
  Telestes turskyi
  Telestes ukliva
  Thynnichthys sandkhol
  Tor ater
  Tor khudree
  Tor kulkarnii
  Tor malabaricus
  Tor putitora
  Trigonostigma somphongsi
  Troglocyclocheilus khammouanensis
  Tropidophoxinellus spartiaticus
  Tylognathus festai
  Typhlobarbus nudiventris
  Typhlogarra widdowsoni
  Varicorhinus ansorgii
  Varicorhinus leleupanus
  Varicorhinus platystoma
  Varicorhinus ruwenzori
  Xenocypris yunnanensis

Семейство Псилоринховые (Psilorhynchidae) 
  Psilorhynchus microphthalmus
  Psilorhynchus tenura

Семейство Чукучановые (Catostomidae) 

  Catostomus cahita
  Catostomus conchos
  Catostomus leopoldi
  Catostomus santaanae
  Catostomus warnerensis
  Catostomus wigginsi
  Chasmistes brevirostris
  Chasmistes cujus
  Chasmistes liorus
  Chasmistes muriei
  Deltistes luxatus
  Moxostoma hubbsi
  Moxostoma lacerum
  Moxostoma robustum
  Xyrauchen texanus

Семейство Вьюновые (Cobitidae) 

  Acantopsis octoactinotos
  Botia rostrata
  Botia striata
  Cobitis arachthosensis
  Cobitis battalgili
  Cobitis bilseli
  Cobitis calderoni
  Cobitis dalmatina
  Cobitis evreni
  Cobitis hellenica
  Cobitis illyrica
  Cobitis jadovaensis
  Cobitis kellei
  Cobitis levantina
  Cobitis maroccana
  Cobitis meridionalis
  Cobitis narentana
  Cobitis paludica
  Cobitis phrygica
  Cobitis puncticulata
  Cobitis punctilineata
  Cobitis splendens
  Cobitis stephanidisi
  Cobitis taurica
  Cobitis trichonica
  Cobitis turcica
  Cobitis vettonica
  Cobitis zanandreai
  Lepidocephalichthys arunachalensis
  Lepidocephalichthys jonklaasi
  Leptobotia elongata
  Parabotia curtus
  Paralepidocephalus yui
  Protocobitis typhlops
  Serpenticobitis cingulata
  Yasuhikotakia nigrolineata
  Yasuhikotakia sidthimunki
  Yasuhikotakia splendida

Семейство Балиторовые (Balitoridae) 

  Aborichthys garoensis
  Aborichthys tikaderi
  Balitora mysorensis
  Barbatula eregliensis
  Barbatula samantica
  Barbatula tschaiyssuensis
  Cryptotora thamicola
  Hemimyzon confluens
  Hemimyzon taitungensis
  Homaloptera montana
  Homaloptera santhamparaiensis
  Longischistura striatus
  Mesonoemacheilus herrei
  Mesonoemacheilus pambarensis
  Nemacheilus banar
  Nemacheilus dori
  Nemacheilus jordanicus
  Nemacheilus keralensis
  Nemacheilus kodaguensis
  Nemacheilus menoni
  Nemacheilus pantheroides
  Nemacheilus pavonaceus
  Nemacheilus periyarensis
  Nemacheilus petrubanarescui
  Nemacheilus pulchellus
  Nemacheilus sp. nov. — новый, ещё не получивший научного описания вид гольцов, эндемик Тивериадского озера на севере Израиля, где обитает в прибрежной зоне на участках с каменистым дном. Ранее включался в состав видов Nemacheilus insignis либо N. tigris.
  Nemacheilus starostini
  Nemacheilus troglocataractus
  Nemachilichthys shimogensis
  Oreonectes anophthalmus
  Orthrias tschaiyssuensis
  Oxynoemacheilus anatolicus
  Oxynoemacheilus ercisianus
  Oxynoemacheilus eregliensis
  Oxynoemacheilus galilaeus
  Oxynoemacheilus germencicus
  Oxynoemacheilus hamwii
  Oxynoemacheilus mesudae
  Oxynoemacheilus panthera
  Oxynoemacheilus paucilepis
  Oxynoemacheilus phoxinoides
  Oxynoemacheilus pindus
  Oxynoemacheilus seyhanensis
  Oxynoemacheilus seyhanicola
  Oxynoemacheilus simavica
  Oxynoemacheilus tigris
  Paracobitis smithi
  Paraschistura chrysicristinae
  Physoschistura elongata
  Schistura atra
  Schistura bairdi
  Schistura bolavenensis
  Schistura chindwinica
  Schistura deansmarti
  Schistura inglisi
  Schistura jarutanini
  Schistura kangjupkhulensis
  Schistura kaysonei
  Schistura khugae
  Schistura kontumensis
  Schistura leukensis
  Schistura minutus
  Schistura nagaensis
  Schistura nagodiensis
  Schistura nasifilis
  Schistura nudidorsum
  Schistura oedipus
  Schistura papulifera
  Schistura prashadi
  Schistura pridii
  Schistura quasimodo
  Schistura reticulata
  Schistura reticulofasciata
  Schistura sharavathiensis
  Schistura sijuensis
  Schistura singhi
  Schistura spekuli
  Schistura spiesi
  Schistura spiloptera
  Schistura susannae
  Schistura tenura
  Schistura thanho
  Schistura tigrinum
  Schistura tubulinaris
  Seminemacheilus ispartensis
  Seminemacheilus lendlii
  Sewellia albisuera
  Sewellia breviventralis
  Sewellia lineolata
  Sewellia marmorata
  Sewellia patella
  Sewellia pterolineata
  Sinogastromyzon puliensis
  Sphaerophysa dianchiensis
  Sundoreonectes sabanus
  Sundoreonectes tiomanensis
  Travancoria elongata
  Travancoria jonesi
  Triplophysa gejiuensis
  Triplophysa xiangxensis
  Yunnanilus brevis
  Yunnanilus discoloris
  Yunnanilus niger
  Yunnanilus nigromaculatus
  Yunnanilus pleurotaenia

Семейство Ellopostomatidae 
  Ellopostoma mystax

Отряд Харацинообразные (Characiformes)

Семейство Дистиходонтовые (Distichodontidae) 
  Distichodus petersii
  Nannocharax altus
  Nannocharax latifasciatus
  Nannocharax rubrolabiatus
  Neolebias axelrodi
  Neolebias kerguennae
  Neolebias lozii
  Neolebias powelli
  Neolebias spilotaenia

Семейство Алестовые (Alestidae) 

  Alestes bouboni
  Alestopetersius nigropterus
  Alestopetersius smykalai
  Arnoldichthys spilopterus
  Brycinus bartoni
  Brycinus brevis
  Brycinus carolinae
  Brycinus derhami
  Brycinus luteus
  Clupeocharax schoutedeni
  Ladigesia roloffi
  Lepidarchus adonis
  Micralestes comoensis
  Rhabdalestes leleupi

Семейство Пародонтовые (Parodontidae) 
  Parodon alfonsoi

Семейство Малоротовые (Anostomidae) 
  Leporinus muyscorum

Семейство Куриматовые (Curimatidae) 
  Pseudocurimata patiae

Семейство Прохилодонтовые (Prochilodontidae) 
  Ichthyoelephas longirostris

Семейство Лебиасиновые (Lebiasinidae) 
  Nannostomus mortenthaleri

Семейство Харациновые (Characidae)

Подсемейство Бриконины (Bryconinae) 
  Brycon fowleri
  Brycon labiatus
  Brycon moorei
  Brycon orthotaenia

Подсемейство Харацины (Characinae) 

  Astyanax cordovae
  Astyanax daguae
  Astyanax mexicanus jordani
  Astyanax trierythropterus
  Attonitus bounites
  Bryconamericus tolimae
  Creagrutus nigrostigmatus
  Cynopotamus atratoensis
  Genycharax tarpon
  Gymnocharacinus bergii
  Hyphessobrycon nigricinctus
  Knodus longus
  Knodus shinahota
  Oligosarcus schindleri
  Pseudochalceus longianalis

Отряд Сомообразные (Siluriformes)

Семейство Ванделлиевые (Trichomycteridae) 
  Listrura camposi
  Rhizosomichthys totae
  Trichomycterus chungarensis
  Trichomycterus regani
  Trichomycterus taeniops
  Trichomycterus transandianus
  Trichomycterus unicolor
  Trichomycterus venulosus
  Trichomycterus weyrauchi

Семейство Панцирные сомы (Callichthyidae) 
  Callichthys fabricioi
  Lepthoplosternum tordilho

Семейство Астроблеповые (Astroblepidae) 
  Astroblepus formosus
  Astroblepus heterodon
  Astroblepus latidens
  Astroblepus supramollis
  Astroblepus ubidiai
  Astroblepus ventralis

Семейство Кольчужные сомы (Loricariidae) 

  Ancistrus bolivianus
  Ancistrus marcapatae
  Ancistrus tolima
  Ancistrus vericaucanus
  Aposturisoma myriodon
  Chaetostoma branickii
  Chaetostoma changae
  Chaetostoma daidalmatos
  Chaetostoma lepturum
  Chaetostoma loborhynchos
  Chaetostoma marmorescens
  Chaetostoma palmeri
  Chaetostoma stroumpoulos
  Hypostomus annectens
  Hypostomus wilsoni
  Otocinclus cocama
  Panaqolus albivermis
  Pseudotocinclus tietensis
  Sturisomatichthys frenatus

Семейство Сомовые (Siluridae) 
  Ceratoglanis pachynema
  Ompok fumidus
  Pterocryptis barakensis
  Pterocryptis inusitata
  Pterocryptis wynaadensis
  Silurus mento

Семейство Австрогланидовые (Austroglanididae) 
  Austroglanis barnardi
  Austroglanis gilli

Семейство Пангасиевые (Pangasiidae) 
  Pangasianodon gigas — Гигантский шильбовый сом
  Pangasianodon hypophthalmus
  Pangasius krempfi
  Pangasius sanitwongsei

Семейство Угрехвостые сомы (Plotosidae) 
  Oloplotosus torobo

Семейство Косатковые (Bagridae) 

  Bagrus caeruleus
  Batasio sharavatiensis
  Batasio travancoria
  Hemibagrus punctatus
  Horabagrus brachysoma
  Horabagrus nigricollaris
  Mystus bocourti
  Pseudobagrus ichikawai
  Pseudobagrus medianalis
  Pseudomystus myersi

Семейство Акизовые (Akysidae) 
  Acrochordonichthys chamaeleon

Семейство Толстохвостые сомы (Amblycipitidae) 
  Amblyceps arunchalensis
  Liobagrus kingi
  Liobagrus nigricauda

Семейство Горные сомы (Sisoridae) 
  Gagata itchkeea
  Glyptothorax anamalaiensis
  Glyptothorax davissinghi
  Glyptothorax housei
  Glyptothorax kashmirensis
  Glyptothorax kudremukhensis
  Glyptothorax madraspatanus
  Glyptothorax manipurensis
  Glyptothorax poonaensis
  Glyptothorax saisii
  Glyptothorax trewavasae
  Myersglanis jayarami
  Oreoglanis heteropogon
  Oreoglanis lepturus
  Oreoglanis siamensis
  Pseudecheneis sirenica
  Pseudecheneis ukhrulensis
  Sisor barakensis

Семейство Амфилиевые (Amphiliidae) 
  Amphilius caudosignatus
  Amphilius dimonikensis
  Amphilius kakrimensis
  Amphilius korupi
  Amphilius lamani
  Amphilius mamonekenensis
  Dolichamphilius brieni
  Doumea chappuisi
  Doumea gracila
  Doumea thysi
  Paramphilius firestonei
  Paramphilius teugelsi
  Zaireichthys wamiensis

Семейство Перистоусые сомы (Mochokidae) 

  Chiloglanis asymetricaudalis
  Chiloglanis benuensis
  Chiloglanis bifurcus
  Chiloglanis disneyi
  Chiloglanis elisabethianus
  Chiloglanis harbinger
  Chiloglanis kalambo
  Chiloglanis macropterus
  Chiloglanis mbozi
  Chiloglanis polyodon
  Chiloglanis rukwaensis
  Chiloglanis ruziziensis
  Synodontis arnoulti
  Synodontis brichardi
  Synodontis cuangoanus
  Synodontis dekimpei
  Synodontis dorsomaculatus
  Synodontis guttatus
  Synodontis lufirae
  Synodontis macrophthalmus
  Synodontis macrops
  Synodontis pardalis
  Synodontis robbianus
  Synodontis ruandae

Семейство Шильбовые (Schilbeidae) 
  Irvineia voltae
  Platytropius siamensis
  Pseudeutropius mitchelli
  Silonia childreni

Семейство Кларотовые (Claroteidae) 
  Chrysichthys aluuensis
  Chrysichthys dageti
  Chrysichthys dendrophorus
  Chrysichthys helicophagus
  Chrysichthys longidorsalis
  Chrysichthys nyongensis
  Chrysichthys polli
  Chrysichthys teugelsi
  Chrysichthys walkeri
  Notoglanidium akiri
  Notoglanidium maculatum
  Notoglanidium pallidum
  Notoglanidium thomasi
  Notoglanidium walkeri
  Parauchenoglanis longiceps
  Parauchenoglanis pantherinus

Семейство Клариевые (Clariidae) 
  Clariallabes mutsindoziensis
  Clariallabes teugelsi
  Clarias cavernicola
  Clarias maclareni
  Clarias magur
  Clarias submarginatus
  Encheloclarias curtisoma
  Encheloclarias kelioides
  Encheloclarias prolatus
  Encheloclarias tapeinopterus
  Gymnallabes nops
  Uegitglanis zammaranoi
  Xenoclarias eupogon

Семейство Anchariidae 
  Ancharius griseus
  Gogo ornatus

Семейство Ариевые (Ariidae) 
  Arius festinus
  Arius uncinatus
  Notarius bonillai
  Notarius cookei
  Notarius neogranatensis
  Sciades parkeri

Семейство Краногланидовые (Cranoglanididae) 
  Cranoglanis bouderius

Семейство Икталуровые (Ictaluridae) 

  Ictalurus mexicanus
  Ictalurus pricei
  Noturus baileyi
  Noturus crypticus
  Noturus fasciatus
  Noturus flavipinnis
  Noturus gilberti
  Noturus lachneri
  Noturus munitus
  Noturus stanauli
  Noturus taylori
  Noturus trautmani
  Prietella lundbergi
  Prietella phreatophila
  Satan eurystomus
  Trogloglanis pattersoni

Семейство Семипёрые сомики (Heptapteridae) 
  Imparfinis spurrellii
  Phreatobius sanguijuela
  Pimelodella macrocephala
  Rhamdella montana
  Rhamdia reddelli
  Rhamdia xetequepeque
  Rhamdia zongolicensis

Семейство Плоскоголовые сомы (Pimelodidae) 
  Pimelodus grosskopfii
  Pseudoplatystoma magdaleniatum

Отряд Гимнотообразные (Gymnotiformes)

Семейство Гимнотовые (Gymnotidae) 
  Gymnotus ardilai
  Gymnotus henni

Семейство Аптеронотовые (Apteronotidae) 
  Apteronotus spurrellii

Отряд Лососеобразные (Salmoniformes)

Семейство Лососёвые (Salmonidae) 
  Coregonus alpenae
  Coregonus arenicolus
  Coregonus atterensis
  Coregonus bavaricus
  Coregonus bezola
  Coregonus candidus
  Coregonus clupeoides
  Coregonus confusus
  Coregonus danneri
  Coregonus fera
  Coregonus gutturosus
  Coregonus hiemalis
  Coregonus hoferi
  Coregonus hoyi
  Coregonus huntsmani
  Coregonus johannae
  Coregonus kiyi
  Coregonus lavaretus — Обыкновенный сиг
  Coregonus lucinensis
  Coregonus maraena
  Coregonus nigripinnis
  Coregonus oxyrinchus
  Coregonus pennantii
  Coregonus pollan
  Coregonus reighardi
  Coregonus restrictus
  Coregonus stigmaticus
  Coregonus subautumnalis
  Coregonus trybomi
  Coregonus vandesius
  Coregonus zenithicus
  Hucho bleekeri
  Hucho hucho — Дунайский лосось
  Hucho perryi — Сахалинский таймень
  Hucho taimen — Обыкновенный таймень
  Oncorhynchus apache
  Oncorhynchus chrysogaster
  Oncorhynchus formosanus
  Oncorhynchus gilae
  Oncorhynchus ishikawai
  Oncorhynchus nerka — Нерка
  Популяция нерки с побережья полуострова Аляска и восточной части залива Аляска.
  Популяция нерки из реки Пайетт.
  Популяция нерки из озера Редфиш.
  Популяция нерки из реки Дешут и озера Саттл.
  Популяция нерки из верховий и основного русла реки Колумбия и озера Ватсан (Whatsan Lake).
  Популяция нерки из озера Валлова.
  Популяция нерки из реки Якима.
  Популяция нерки из озера Калтас (Cultus Lake) в низовьях реки Фрейзер.
  Популяция нерки из реки Чилко и озера Чилко.
  Популяция нерки из Gates Ck и Channel.
  Популяция нерки из реки Нахатлач.
  Популяция нерки из реки Стюарт.
  Популяция нерки, обитащая в реке Стюарт летом.
  Популяция нерки из реки Боурон (Bowron River).
  Популяция нерки из Queen Charlotte Sound.
  Популяция нерки из реки Камчатка.
  Популяция нерки из верховий реки Насс.
  Популяция нерки из озера Hugh Smith и Boca de Quadra в эстуарии рек Насс и Скина.
  Популяция нерки из северной части бассейна реки Насс.
  Популяция нерки из Village Bay Ck и Sakinaw в Georgia Basin-Puget Sound.
  Популяция нерки из Alastair в низовьях реки Скина.
  Популяция нерки из Schulbuckhand в низовьях реки Скина.
  Популяция нерки из реки Морис (Morice River) и озера Наника (Nanika Lake) в средней части бассейна реки Скина.
  Популяция нерки из верховий реки Скина.
  Salmo akairos
  Salmo carpio — Итальянская форель
  Salmo ezenami — Эйзенамская форель
  Salmo fibreni
  Salmo nigripinnis
  Salmo obtusirostris
  Salmo ohridanus
  Salmo pallaryi
  Salmo pelagonicus
  Salmo peristericus
  Salmo platycephalus
  Salmo stomachicus
  Salmo trutta aralensis — Аральская кумжа
  Salvelinus agassizii
  Salvelinus confluentus
  Salvelinus evasus
  Salvelinus fimbriatus
  Salvelinus gracillimus
  Salvelinus grayi
  Salvelinus japonicus
  Salvelinus killinensis
  Salvelinus lonsdalii
  Salvelinus mallochi
  Salvelinus maxillaris
  Salvelinus neocomensis
  Salvelinus obtusus
  Salvelinus perisii
  Salvelinus profundus
  Salvelinus sp. nov. 'Fjellfrøsvatn'
  Salvelinus struanensis
  Salvelinus tolmachoffi
  Salvelinus willoughbii
  Salvelinus youngeri
  Salvethymus svetovidovi — Длиннопёрая палия Световидова
  Stenodus leucichthys

Отряд Щукообразные (Esociformes)

Семейство Умбровые (Umbridae) 
  Umbra krameri — Европейская евдошка

Отряд Галаксиеобразные (Galaxiiformes)

Семейство Галаксиевые (Galaxiidae) 
  Galaxias anomalus
  Galaxias argenteus
  Galaxias cobitinis
  Galaxias depressiceps
  Galaxias divergens
  Galaxias eldoni
  Galaxias fontanus
  Galaxias fuscus
  Galaxias gollumoides
  Galaxias gracilis
  Galaxias johnstoni
  Galaxias macronasus
  Galaxias neocaledonicus
  Galaxias pedderensis
  Galaxias postvectis
  Galaxias prognathus
  Galaxias pullus
  Galaxias rostratus
  Galaxias tanycephalus
  Galaxiella pusilla
  Neochanna apoda
  Neochanna burrowsius
  Neochanna diversus
  Neochanna heleios
  Paragalaxias mesotes

Отряд Корюшкообразные (Osmeriformes)

Семейство Корюшковые (Osmeridae) 
  Hypomesus transpacificus

Семейство Саланксовые (Salangidae) 
  Neosalanx regani — Неосаланкс Ригана

Семейство Ретропинновые (Retropinnidae) 
  Prototroctes oxyrhynchus — Новозеландский прототрокт

Семейство Plecoglossidae 
  Plecoglossus altivelis ryukyuensis — подвид аю (Plecoglossus altivelis), обитающий у островов Рюкю.

Отряд Перкопсообразные (Percopsiformes)

Семейство Слепоглазковые (Amblyopsidae) 
  Speoplatyrhinus poulsoni

Отряд Трескообразные (Gadiformes)

Семейство Долгохвостовые (Macrouridae) 
  Coryphaenoides rupestris

Семейство Мерлузовые (Merlucciidae) 
  Merluccius senegalensis

Семейство Тресковые (Gadidae) 
  Gadus morhua — Атлантическая треска
  Melanogrammus aeglefinus — Пикша

Отряд Holocentriformes

Семейство Рыбы-белки (Holocentridae) 
  Myripristis clarionensis
  Myripristis gildi

Отряд Ошибнеобразные (Ophidiiformes)

Семейство Бититовые (Bythitidae) 

  Lucifuga lucayana
  Lucifuga simile
  Lucifuga spelaeotes
  Lucifuga subterranea
  Lucifuga teresinarum
  Ogilbia cocoensis
  Ogilbia galapagosensis
  Ogilbichthys ferocis
  Paradiancistrus cuyoensis
  Stygicola dentata
  Typhliasina pearsei

Отряд Батрахообразные (Batrachoidiformes)

Семейство Рыбы-жабы (Batrachoididae) 

  Batrachoides boulengeri
  Daector reticulata
  Daector schmitti
  Sanopus astrifer
  Sanopus greenfieldorum
  Sanopus reticulatus
  Sanopus splendidus
  Thalassophryne uranoscopus
  Vladichthys gloverensis

Отряд Kurtiformes

Семейство Кардиналовые (Apogonidae) 
  Pterapogon kauderni

Отряд Gobiiformes

Семейство Риацихтиевые (Rhyacichthyidae) 
  Protogobius attiti

Семейство Одонтобутовые (Odontobutidae) 
  Terateleotris aspro

Семейство Элеотровые (Eleotridae) 

  Boroda expatria
  Gobiomorphus hubbsi
  Kribia leonensis
  Mogurnda furva
  Mogurnda spilota
  Mogurnda variegata
  Mogurnda vitta
  Typhleotris madagascariensis
  Typhleotris mararybe
  Typhleotris pauliani

Семейство Бычковые (Gobiidae) 

  Aioliops brachypterus
  Akihito futuna
  Awaous bustamantei
  Bathygobius burtoni
  Bathygobius lineatus
  Chlamydogobius gloveri
  Chlamydogobius micropterus
  Chlamydogobius squamigenus
  Chriolepis dialepta
  Chriolepis lepidota
  Corcyrogobius lubbocki
  Coryphopterus alloides
  Coryphopterus eidolon
  Coryphopterus hyalinus
  Coryphopterus lipernes
  Coryphopterus personatus
  Coryphopterus thrix
  Coryphopterus tortugae
  Coryphopterus venezuelae
  Ctenogobius claytonii
  Didogobius amicuscaridis
  Economidichthys trichonis
  Elacatinus atronasus
  Elacatinus cayman
  Elacatinus centralis
  Elacatinus jarocho
  Elacatinus nesiotes
  Elacatinus prochilos
  Eleotrica cableae
  Gillichthys seta
  Glossogobius flavipinnis
  Glossogobius intermedius
  Glossogobius matanensis
  Gobiosoma hildebrandi
  Gobiosoma homochroma
  Gobiosoma spilotum
  Gobius tetrophthalmus
  Gobulus birdsongi
  Gorogobius stevcici
  Knipowitschia cameliae
  Knipowitschia croatica
  Knipowitschia ephesi
  Knipowitschia mermere
  Knipowitschia milleri
  Knipowitschia mrakovcici
  Knipowitschia radovici
  Knipowitschia thessala
  Lentipes whittenorum
  Lythrypnus gilberti
  Lythrypnus insularis
  Mugilogobius adeia
  Mugilogobius latifrons
  Padogobius nigricans
  Pandaka pygmaea
  Pomatoschistus tortonesei
  Ponticola rizensis
  Ponticola turani
  Priolepis ascensionis
  Proterorhinus tataricus
  Psilotris boehlkei
  Rhinogobius albimaculatus
  Rhinogobius chiengmaiensis
  Rhinogobius lineatus
  Sicyopterus eudentatus
  Sicyopterus rapa
  Sicyopterus sarasini
  Sicyopus axilimentus
  Silhouettea sibayi
  Smilosicyopus sasali
  Stenogobius keletaona
  Stiphodon discotorquatus
  Stiphodon imperiorientis
  Stiphodon julieni
  Stiphodon rubromaculatus
  Stiphodon surrufus
  Stupidogobius flavipinnis
  Tamanka sarasinorum
  Tigrigobius harveyi
  Tigrigobius redimiculus
  Weberogobius amadi

Отряд Кефалеобразные (Mugiliformes)

Семейство Кефалевые (Mugilidae) 
  Liza luciae — Сент-люсийская кефаль

Отряд Cichliformes

Семейство Цихлиды (Cichlidae) 
  Alcolapia alcalicus
  Alcolapia grahami
  Amphilophus margaritifer
  Amphilophus zaliosus
  Andinoacara biseriatus
  Apistogramma cinilabra
  Aulonocara aquilonium
  Aulonocara auditor
  Aulonocara ethelwynnae
  Aulonocara hansbaenschi
  Aulonocara hueseri
  Aulonocara kandeense
  Aulonocara korneliae
  Aulonocara maylandi
  Aulonocara nyassae — Королева Ньяса
  Aulonocara steveni
  Benitochromis batesii
  Benitochromis conjunctus
  Benitochromis finleyi
  Benitochromis nigrodorsalis
  Benitochromis riomuniensis
  Benitochromis ufermanni
  Chetia brevis
  Chetia mola
  Chromidotilapia cavalliensis
  Chromidotilapia guntheri loennbergii
  Chromidotilapia linkei
  Chromidotilapia regani
  Cichlasoma gephyrum
  Copadichromis atripinnis
  Copadichromis boadzulu
  Copadichromis conophorus
  Copadichromis cyclicos
  Copadichromis geertsi
  Copadichromis mbenji
  Copadichromis nkatae
  Copadichromis thinos
  Copadichromis trewavasae
  Copadichromis verduyni
  Coptodon camerunensis
  Ctenochromis aff. pectoralis
  Ctenochromis pectoralis
  Cynotilapia axelrodi
  Cynotilapia zebroides
  Danakilia franchettii
  Etroplus canarensis
  Gobiocichla ethelwynnae
  Haplochromis aelocephalus
  Haplochromis aeneocolor
  Haplochromis ampullarostratus
  Haplochromis annectidens
  Haplochromis antleter
  Haplochromis apogonoides
  Haplochromis argens
  Haplochromis argenteus
  Haplochromis azureus
  Haplochromis barbarae
  Haplochromis bareli
  Haplochromis beadlei
  Haplochromis bicolor
  Haplochromis brownae
  Haplochromis bwathondii
  Haplochromis cassius
  Haplochromis chromogynos
  Haplochromis cinctus
  Haplochromis cnester
  Haplochromis commutabilis
  Haplochromis coprologus
  Haplochromis crassilabris
  Haplochromis crocopeplus
  Haplochromis demeusii
  Haplochromis dentex
  Haplochromis desfontainii
  Haplochromis dichrourus
  Haplochromis erythromaculatus
  Haplochromis exspectatus
  Haplochromis fasciatus
  Haplochromis fischeri
  Haplochromis flaviijosephi
  Haplochromis flavipinnis
  Haplochromis fusiformis
  Haplochromis gigas
  Haplochromis granti
  Haplochromis guiarti
  Haplochromis heusinkveldi
  Haplochromis hiatus
  Haplochromis howesi
  Haplochromis igneopinnis
  Haplochromis iris
  Haplochromis ishmaeli
  Haplochromis katavi
  Haplochromis katunzii
  Haplochromis latifasciatus
  Haplochromis longirostris
  Haplochromis luteus
  Haplochromis macrocephalus
  Haplochromis macrognathus
  Haplochromis martini
  Haplochromis maxillaris
  Haplochromis megalops
  Haplochromis melanopterus
  Haplochromis michaeli
  Haplochromis microdon
  Haplochromis moeruensis
  Haplochromis mylergates
  Haplochromis nanoserranus
  Haplochromis nubilus
  Haplochromis obesus
  Haplochromis obliquidens
  Haplochromis orthostoma
  Haplochromis pancitrinus
  Haplochromis parvidens
  Haplochromis percoides
  Haplochromis perrieri
  Haplochromis petronius
  Haplochromis piceatus
  Haplochromis plagiodon
  Haplochromis plutonius
  Haplochromis polli
  Haplochromis ptistes
  Haplochromis pyrrhopteryx
  Haplochromis retrodens
  Haplochromis sauvagei
  Haplochromis schwetzi
  Haplochromis simpsoni
  Haplochromis sphex
  Haplochromis sp. nov. 'Amboseli'
  Haplochromis sp. nov. 'Blue Rockpicker'
  Haplochromis sulphureus
  Haplochromis teegelaari
  Haplochromis teunisrasi
  Haplochromis theliodon
  Haplochromis thereuterion
  Haplochromis tweddlei
  Haplochromis ushindi
  Haplochromis vanoijeni
  Haplochromis velifer
  Haplochromis venator
  Haplochromis victorianus
  Haplochromis vonlinnei
  Haplochromis welcommei
  Haplochromis xanthopteryx
  Haplochromis xenostoma
  Harpagochromis sp. nov. 'frogmouth'
  Hemichromis cerasogaster
  Herichthys bartoni
  Herichthys labridens
  Herichthys minckleyi
  Herichthys pantostictus
  Iodotropheus declivitas
  Iodotropheus sprengerae
  Iodotropheus stuartgranti
  Katria katria
  Konia dikume
  Konia eisentrauti
  Labidochromis chisumulae
  Labidochromis flavigulis
  Labidochromis freibergi
  Labidochromis gigas
  Labidochromis heterodon
  Labidochromis ianthinus
  Labidochromis lividus
  Labidochromis mbenjii
  Labidochromis mylodon
  Labidochromis pallidus
  Labidochromis strigatus
  Labidochromis zebroides
  Lamprologus kungweensis
  Lamprologus teugelsi
  Lamprologus tigripictilis
  Lamprologus tumbanus
  Lamprologus werneri
  Lethrinops macracanthus
  Lethrinops macrophthalmus
  Lethrinops micrentodon
  Lethrinops microdon
  Lethrinops oculatus
  Lethrinops stridae
  Limbochromis robertsi
  Lipochromis sp. nov. 'backflash cryptodon'
  Lipochromis sp. nov. 'black cryptodon'
  Lipochromis sp. nov. 'parvidens-like'
  Lipochromis sp. nov. 'small obesoid'
  Maylandia aurora
  Maylandia benetos
  Maylandia callainos
  Maylandia chrysomallos
  Maylandia cyneusmarginata
  Maylandia emmiltos
  Maylandia estherae
  Maylandia greshakei
  Maylandia hajomaylandi
  Maylandia heteropicta
  Maylandia lombardoi
  Maylandia mbenjii
  Maylandia melabranchion
  Maylandia phaeos
  Maylandia pursa
  Maylandia pyrsonotos
  Maylandia sandaracinos
  Maylandia thapsinogen
  Maylandia xanstomachus
  Melanochromis baliodigma
  Melanochromis chipokae
  Melanochromis dialeptos
  Melanochromis heterochromis
  Melanochromis joanjohnsonae
  Melanochromis johannii
  Melanochromis lepidiadaptes
  Melanochromis loriae
  Melanochromis perileucos
  Myaka myaka
  Nanochromis consortus
  Nanochromis minor
  Nanochromis splendens
  Nanochromis transvestitus
  Neolamprologus christyi
  Neolamprologus devosi
  Neolamprologus schreyeni
  Oreochromis alcalicus
  Oreochromis amphimelas
  Oreochromis andersonii
  Oreochromis chungruruensis
  Oreochromis esculentus
  Oreochromis hunteri
  Oreochromis jipe
  Oreochromis karomo
  Oreochromis karongae
  Oreochromis latilabris
  Oreochromis lepidurus
  Oreochromis lidole
  Oreochromis macrochir
  Oreochromis mortimeri
  Oreochromis ndalalani
  Oreochromis rukwaensis
  Oreochromis salinicola
  Oreochromis squamipinnis
  Oreochromis variabilis
  Orthochromis kasuluensis
  Orthochromis luichensis
  Orthochromis luongoensis
  Orthochromis malagaraziensis
  Orthochromis mazimeroensis
  Orthochromis mosoensis
  Orthochromis rubrolabialis
  Orthochromis rugufuensis
  Orthochromis uvinzae
  Otopharynx lithobates
  Otopharynx pachycheilus
  Oxylapia polli
  Parananochromis axelrodi
  Parananochromis brevirostris
  Parananochromis ornatus
  Paratilapia polleni
  Paratilapia sp. nov. 'Vevembe'
  Paretroplus dambabe
  Paretroplus damii
  Paretroplus gymnopreopercularis
  Paretroplus kieneri
  Paretroplus lamenabe
  Paretroplus loisellei
  Paretroplus maculatus
  Paretroplus maromandia
  Paretroplus menarambo
  Paretroplus nourissati
  Paretroplus sp. nov. 'Dridri mena'
  Paretroplus tsimoly
  Petrotilapia chrysos
  Petrotilapia nigra
  Prognathochromis sp. nov. 'long snout'
  Protomelas dejunctus
  Protomelas virgatus
  Pseudotropheus ater
  Pseudotropheus cyaneorhabdos
  Pseudotropheus cyaneus
  Pseudotropheus demasoni
  Pseudotropheus elongatus
  Pseudotropheus flavus
  Pseudotropheus galanos
  Pseudotropheus interruptus
  Pseudotropheus longior
  Pseudotropheus modestus
  Pseudotropheus purpuratus
  Pseudotropheus saulosi
  Pseudotropheus tursiops
  Ptychochromis inornatus
  Ptychochromis insolitus
  Ptychochromis loisellei
  Ptychochromis oligacanthus
  Ptychochromis onilahy
  Ptychochromis sp. nov. 'Garaka'
  Ptychochromis sp. nov. 'Green Garaka'
  Ptychochromoides betsileanus
  Ptychochromoides itasy
  Ptychochromoides vondrozo
  Ptyochromis sp. nov. 'rainbow sheller'
  Ptyochromis sp. nov. 'Rusinga oral sheller'
  Pungu maclareni
  Sarotherodon caroli
  Sarotherodon galilaeus borkuanus
  Sarotherodon linnellii
  Sarotherodon lohbergeri
  Sarotherodon steinbachi
  Serranochromis meridianus
  Simochromis margaretae
  Simochromis marginatus
  Steatocranus glaber
  Stomatepia mariae
  Stomatepia mongo
  Stomatepia pindu
  Tahuantinsuyoa chipi
  Teleogramma brichardi
  Teleogramma gracile
  Teleogramma monogramma
  Tilapia bakossiorum
  Tilapia bemini
  Tilapia busumana
  Tilapia bythobates
  Tilapia cessiana
  Tilapia coffea
  Tilapia deckerti
  Tilapia discolor
  Tilapia flava
  Tilapia guinasana
  Tilapia gutturosa
  Tilapia imbriferna
  Tilapia joka
  Tilapia kottae
  Tilapia snyderae
  Tilapia spongotroktis
  Tilapia thysi
  Tristramella intermedia
  Tristramella magdelainae
  Tristramella sacra
  Tristramella simonis
  Tropheops gracilior
  Tropheops microstoma
  Tropheops romandi
  Tropheops tropheops
  Tropheus duboisi
  Tylochromis microdon
  Vieja hartwegi
  Xenotilapia burtoni
  Xystichromis bayoni
  Xystichromis sp. nov. 'Kyoga flameback'

Отряд Blenniiformes

Семейство Троепёрые собачки (Tripterygiidae) 
  Axoclinus cocoensis
  Axoclinus multicinctus
  Axoclinus rubinoffi
  Enneanectes smithi
  Enneapterygius namarrgon
  Lepidonectes bimaculatus
  Lepidonectes corallicola

Семейство Американские звездочёты (Dactyloscopidae) 
  Dactyloscopus insulatus
  Dactyloscopus lacteus
  Gillellus chathamensis
  Myxodagnus sagitta
  Platygillellus rubellulus

Семейство Собачковые (Blenniidae) 
  Ecsenius kurti
  Ecsenius randalli
  Ecsenius tigris
  Ecsenius tricolor
  Entomacrodus chapmani
  Entomacrodus solus
  Hypsoblennius proteus
  Lupinoblennius paivai
  Medusablennius chani
  Meiacanthus abruptus
  Meiacanthus naevius
  Mimoblennius lineathorax
  Oman ypsilon
  Omobranchus aurosplendidus
  Omobranchus hikkaduwensis
  Omobranchus mekranensis
  Omobranchus smithi
  Ophioblennius clippertonensis
  Parablennius lodosus
  Parablennius serratolineatus
  Praealticus natalis
  Salaria economidisi
  Salarias atlantica
  Scartella nuchifilis
  Scartella poiti
  Scartella springeri

Семейство Чешуйчатые собачки (Clinidae) 
  Clinus latipennis
  Clinus spatulatus
  Springeratus polyporatus

Семейство Лабрисомовые (Labrisomidae) 

  Dialommus fuscus
  Gobioclinus dendriticus
  Labrisomus jenkinsi
  Labrisomus socorroensis
  Malacoctenus zonogaster
  Paraclinus fehlmanni
  Paraclinus magdalenae
  Paraclinus walkeri
  Starksia galapagensis

Семейство Хенопсиевые (Chaenopsidae) 
  Acanthemblemaria atrata
  Acanthemblemaria castroi
  Acanthemblemaria mangognatha
  Acanthemblemaria stephensi
  Chaenopsis schmitti
  Emblemariopsis pricei

Отряд Присоскообразные (Gobiesociformes)

Семейство Присосковые (Gobiesocidae) 
  Apletodon barbatus
  Arcos poecilophthalmus
  Gobiesox aethus
  Gobiesox canidens
  Gobiesox woodsi
  Tomicodon absitus
  Tomicodon abuelorum
  Tomicodon bidens
  Tomicodon vermiculatus

Отряд Атеринообразные (Atheriniformes)

Семейство Атеринопсовые (Atherinopsidae) 
  Atherinella jiloaensis
  Chirostoma arge
  Chirostoma attenuatum
  Chirostoma bartoni
  Chirostoma promelas
  Colpichthys hubbsi
  Menidia colei
  Menidia conchorum
  Menidia extensa

Семейство Меланотениевые (Melanotaeniidae)

Подсемейство Бедотиины (Bedotiinae) 
  Bedotia albomarginata
  Bedotia geayi
  Bedotia leucopteron
  Bedotia longianalis
  Bedotia madagascariensis
  Bedotia marojejy
  Bedotia masoala
  Bedotia sp. nov. 'Ankavia-Ankavanana'
  Bedotia sp. nov. 'Bemarivo'
  Bedotia sp. nov. 'Betampona'
  Bedotia sp. nov. 'Lazana'
  Bedotia sp. nov. 'Mahanara'
  Bedotia sp. nov. 'Manombo'
  Bedotia sp. nov. 'Namorona'
  Bedotia sp. nov. 'Nosivola'
  Bedotia sp. nov. 'Sambava'
  Bedotia sp. nov. 'Vevembe'
  Bedotia tricolor
  Rheocles alaotrensis
  Rheocles derhami
  Rheocles lateralis
  Rheocles vatosoa
  Rheocles wrightae

Подсемейство Меланотениины (Melanotaeniinae) 
  Cairnsichthys rhombosomoides
  Chilatherina alleni
  Chilatherina bleheri
  Chilatherina sentaniensis
  Glossolepis incisus
  Glossolepis wanamensis
  Melanotaenia arfakensis
  Melanotaenia boesemani
  Melanotaenia eachamensis
  Melanotaenia lacustris
  Melanotaenia oktediensis
  Melanotaenia parva

Подсемейство Псевдомугилины (Pseudomugilinae) 
  Kiunga ballochi
  Pseudomugil connieae
  Pseudomugil mellis
  Pseudomugil pellucidus
  Scaturiginichthys vermeilipinnis

Подсемейство Телматеринины (Telmatherininae) 
  Telmatherina abendanoni
  Telmatherina antoniae
  Telmatherina celebensis
  Telmatherina ladigesi
  Telmatherina obscura
  Telmatherina opudi
  Telmatherina prognatha
  Telmatherina sarasinorum
  Telmatherina wahjui

Семейство Фаллостетовые (Phallostethidae) 
  Neostethus thessa
  Phallostethus dunckeri

Семейство Атериновые (Atherinidae) 
  Atherinomorus lineatus
  Craterocephalus amniculus
  Craterocephalus dalhousiensis
  Craterocephalus fluviatilis
  Craterocephalus gloveri
  Craterocephalus lacustris
  Paratherina cyanea
  Paratherina labiosa
  Paratherina striata
  Paratherina wolterecki
  Poblana alchichica
  Poblana letholepis
  Poblana squamata
  Teramulus waterloti
  Tominanga aurea
  Tominanga sanguicauda

Отряд Сарганообразные (Beloniformes)

Семейство Адрианихтиевые  (Adrianichthyidae) 
  Adrianichthys kruyti
  Oryzias celebensis
  Oryzias marmoratus
  Oryzias matanensis
  Oryzias nigrimas
  Oryzias orthognathus
  Oryzias profundicola
  Oryzias sarasinorum (= Xenopoecilus sarasinorum) — Индонезия.
  Xenopoecilus oophorus
  Xenopoecilus poptae

Семейство Полурыловые (Hemiramphidae) 
  Dermogenys weberi
  Hyporhamphus xanthopterus
  Nomorhamphus towoetii
  Tondanichthys kottelati

Отряд Карпозубообразные (Cyprinodontiformes)

Семейство Аплохейловые (Aplocheilidae) 

  Pachypanchax arnoulti
  Pachypanchax omalonota
  Pachypanchax patriciae
  Pachypanchax sakaramyi
  Pachypanchax sparksorum
  Pachypanchax varatraza

Семейство Нотобранхиевые (Nothobranchiidae) 

  Aphyosemion abacinum
  Aphyosemion alpha
  Aphyosemion amoenum
  Aphyosemion aureum
  Aphyosemion bamilekorum
  Aphyosemion bivittatum
  Aphyosemion bualanum
  Aphyosemion cameronense obscurum
  Aphyosemion celiae celiae
  Aphyosemion coeleste
  Aphyosemion dargei
  Aphyosemion edeanum
  Aphyosemion franzwerneri
  Aphyosemion fulgens
  Aphyosemion louessense
  Aphyosemion lugens
  Aphyosemion passaroi
  Aphyosemion poliaki
  Aphyosemion primigenium
  Aphyosemion rectogoense
  Aphyosemion schluppi
  Aphyosemion thysi
  Aphyosemion tirbaki
  Aphyosemion volcanum
  Aphyosemion wildekampi
  Callopanchax monroviae
  Epiplatys biafranus
  Epiplatys chaperi schreiberi
  Epiplatys chaperi spillmanni
  Epiplatys coccinatus
  Epiplatys etzeli
  Epiplatys fasciolatus josianae
  Epiplatys fasciolatus tototaensis
  Epiplatys fasciolatus zimiensis
  Epiplatys guineensis
  Epiplatys hildegardae
  Epiplatys lamottei
  Epiplatys lokoensis
  Epiplatys longiventralis
  Epiplatys njalaensis
  Epiplatys olbrechtsi azureus
  Epiplatys olbrechtsi dauresi
  Epiplatys olbrechtsi kassiapleuensis
  Epiplatys olbrechtsi puetzi
  Epiplatys roloffi
  Epiplatys ruhkopfi
  Fundulopanchax amieti
  Fundulopanchax arnoldi
  Fundulopanchax cinnamomeus
  Fundulopanchax fallax
  Fundulopanchax gardneri lacustris
  Fundulopanchax gardneri mamfensis
  Fundulopanchax marmoratus
  Fundulopanchax oeseri
  Fundulopanchax powelli
  Fundulopanchax rubrolabialis
  Fundulopanchax scheeli
  Nimbapanchax jeanpoli
  Nimbapanchax petersi
  Nimbapanchax viridis
  Nothobranchius albimarginatus
  Nothobranchius annectens
  Nothobranchius bojiensis
  Nothobranchius elongatus
  Nothobranchius flammicomantis
  Nothobranchius foerschi
  Nothobranchius geminus
  Nothobranchius interruptus
  Nothobranchius kilomberoensis
  Nothobranchius korthausae
  Nothobranchius lourensi
  Nothobranchius luekei
  Nothobranchius polli
  Nothobranchius rosenstocki
  Nothobranchius rubripinnis
  Nothobranchius sagittae
  Nothobranchius steinforti
  Nothobranchius symoensi
  Nothobranchius willerti
  Scriptaphyosemion bertholdi
  Scriptaphyosemion brueningi
  Scriptaphyosemion cauveti
  Scriptaphyosemion etzeli
  Scriptaphyosemion schmitti

Семейство Ривуловые (Rivulidae) 
  Anablepsoides lineasoppilatae
  Anablepsoides parlettei
  Anablepsoides speciosus
  Aphyolebias claudiae
  Aphyolebias obliquus
  Austrofundulus myersi
  Austrolebias affinis
  Austrolebias cinereus
  Campellolebias brucei
  Cynolebias boitonei
  Cynolebias constanciae
  Leptolebias marmoratus
  Leptolebias minimus
  Leptolebias opalescens
  Leptolebias splendens
  Simpsonichthys picturatus
  Spectrolebias pilleti

Семейство Профундуловые (Profundulidae) 
  Profundulus hildebrandi

Семейство Гудеевые (Goodeidae) 
  Allotoca diazi
  Allotoca maculata
  Ameca splendens
  Ataeniobius toweri
  Characodon audax
  Characodon garmani
  Characodon lateralis
  Girardinichthys multiradiatus
  Girardinichthys turneri
  Girardinichthys viviparus
  Goodea gracilis
  Ilyodon whitei
  Skiffia francesae
  Xenoophorus captivus
  Zoogoneticus tequila

Семейство Фундуловые (Fundulidae) 

  Fundulus albolineatus
  Fundulus euryzonus
  Fundulus grandissimus
  Fundulus jenkinsi
  Fundulus julisia
  Fundulus persimilis
  Fundulus waccamensis
  Lucania interioris

Семейство Валенсиевые (Valenciidae) 

  Valencia hispanica
  Valencia letourneuxi

Семейство Карпозубовые (Cyprinodontidae) 

  Aphanius almiriensis
  Aphanius baeticus
  Aphanius burduricus
  Aphanius danfordii
  Aphanius dispar richardsoni
  Aphanius iberus
  Aphanius saourensis
  Aphanius sirhani
  Aphanius splendens
  Aphanius stiassnyae
  Aphanius sureyanus
  Aphanius transgrediens
  Crenichthys baileyi
  Crenichthys nevadae
  Cualac tessellatus
  Cyprinodon alvarezi
  Cyprinodon arcuatus
  Cyprinodon beltrani
  Cyprinodon bovinus
  Cyprinodon ceciliae
  Cyprinodon diabolis — Дьявольский карпозубик
  Cyprinodon elegans
  Cyprinodon eremus
  Cyprinodon fontinalis
  Cyprinodon inmemoriam
  Cyprinodon labiosus
  Cyprinodon latifasciatus
  Cyprinodon longidorsalis
  Cyprinodon macrolepis
  Cyprinodon macularius — Пустынный карпозубик
  Cyprinodon maya
  Cyprinodon meeki
  Cyprinodon nevadensis
  Cyprinodon pachycephalus
  Cyprinodon pecosensis
  Cyprinodon radiosus
  Cyprinodon salinus
  Cyprinodon simus
  Cyprinodon spp.
  Cyprinodon tularosa
  Cyprinodon verecundus
  Cyprinodon veronicae
  Empetrichthys latos
  Empetrichthys merriami
  Megupsilon aporus
  Orestias chungarensis
  Orestias ctenolepis
  Orestias gymnota
  Orestias olivaceus
  Orestias pentlandii
  Orestias polonorum
  Orestias silustani

Семейство Пецилиевые (Poeciliidae) 

  Aplocheilichthys keilhacki
  Aplocheilichthys lacustris
  Aplocheilichthys omoculatus
  Aplocheilichthys sp. nov. 'Baringo'
  Aplocheilichthys sp. nov. 'Naivasha'
  Aplocheilichthys sp. nov. 'Rovuma'
  Aplocheilichthys usanguensis
  Gambusia alvarezi
  Gambusia amistadensis
  Gambusia clarkhubbsi
  Gambusia dominicensis
  Gambusia eurystoma
  Gambusia gaigei
  Gambusia georgei
  Gambusia heterochir
  Gambusia hurtadoi
  Gambusia krumholzi
  Gambusia longispinis
  Gambusia nobilis
  Micropanchax bracheti
  Pantanodon madagascariensis
  Pantanodon sp. nov. 'Manombo'
  Plataplochilus chalcopyrus
  Plataplochilus miltotaenia
  Plataplochilus terveri
  Poecilia latipunctata
  Poecilia sulphuraria
  Poeciliopsis sonorensis
  Poropanchax myersi
  Priapella bonita
  Procatopus nimbaensis
  Rhexipanchax kabae
  Rhexipanchax lamberti
  Xiphophorus couchianus
  Xiphophorus gordoni
  Xiphophorus meyeri

Отряд Хоботнорылообразные (Synbranchiformes)

Семейство Слитножаберниковые (Synbranchidae) 
  Monopterus fossorius
  Monopterus indicus
  Ophisternon infernale

Семейство Чаудхуриевые (Chaudhuriidae) 
  Chendol lubricus
  Pillaia indica

Семейство Хоботнорыловые (Mastacembelidae) 
  Mastacembelus aviceps
  Mastacembelus crassus
  Mastacembelus latens
  Mastacembelus oatesii
  Mastacembelus taiaensis

Отряд Carangiformes

Семейство Ставридовые (Carangidae) 
  Trachurus trachurus — Обыкновенная ставрида

Отряд Istiophoriformes

Семейство Меч-рыбы (Xiphiidae) 
  Североатлантическая популяция рыбы-меч (Xiphias gladius).

Семейство Марлиновые (Istiophoridae) 
  Kajikia albida
  Makaira nigricans — Атлантический голубой марлин

Отряд Anabantiformes

Семейство Ползуновые (Anabantidae) 
  Ctenopoma nebulosum
  Sandelia bainsii

Семейство Гурамиевые (Osphronemidae) 

  Betta burdigala
  Betta chini
  Betta chloropharynx
  Betta hipposideros
  Betta livida
  Betta macrostoma
  Betta miniopinna
  Betta persephone
  Betta pinguis
  Betta simplex
  Betta spilotogena
  Betta splendens — Сиамский петушок
  Betta tomi
  Osphronemus exodon
  Parosphromenus harveyi
  Pseudosphromenus dayi
  Sphaerichthys vaillanti

Семейство Змееголовые (Channidae) 
  Channa diplogramme

Семейство Badidae 
  Badis tuivaiei

Отряд Камбалообразные (Pleuronectiformes)

Семейство Камбаловые (Pleuronectidae) 
  Hippoglossus hippoglossus — Атлантический белокорый палтус
  Pleuronectes ferrugineus

Семейство Солеевые (Soleidae) 
  Zebrias lucapensis

Отряд Иглообразные (Syngnathiformes)

Семейство Пегасовые (Pegasidae) 
  Pegasus laternarius
  Популяция пегаса Eurypegasus draconis из прибрежных вод Филиппинских островов.
  Популяция пегаса Pegasus volitans из прибрежных вод Филиппинских островов.
  Популяция пегаса Pegasus volitans из Южнокитайского моря.

Семейство Игловые (Syngnathidae)

Подсемейство Рыбы-иглы (Syngnathinae) 
  Cosmocampus balli
  Microphis insularis
  Microphis pleurostictus
  Syngnathus watermeyeri
  Vanacampus vercoi

Подсемейство Морские коньки (Hippocampinae) 
  Hippocampus algiricus
  Hippocampus barbouri
  Hippocampus capensis
  Hippocampus comes
  Hippocampus erectus
  Hippocampus histrix
  Hippocampus ingens
  Hippocampus kelloggi
  Hippocampus kuda
  Hippocampus planifrons
  Hippocampus spinosissimus
  Hippocampus trimaculatus

Отряд Callionymiformes

Семейство Лировые (Callionymidae) 
  Callionymus comptus
  Callionymus sanctaehelenae

Отряд Scombriformes

Семейство Скумбриевые (Scombridae) 
  Scomberomorus concolor — Калифорнийская макрель
  Thunnus maccoyii — Австралийский тунец
  Thunnus obesus — Большеглазый тунец

Отряд Trachiniformes

Семейство Cheimarrhichthyidae 
  Cheimarrichthys fosteri

Отряд Labriformes

Семейство Губановые (Labridae) 
  Achoerodus gouldii
  Bodianus scrofa
  Cheilinus undulatus
  Conniella apterygia
  Coris bulbifrons
  Halichoeres adustus
  Halichoeres burekae
  Halichoeres discolor
  Halichoeres insularis
  Halichoeres malpelo
  Halichoeres salmofasciatus
  Halichoeres socialis
  Labrus viridis — Зелёный губан
  Lachnolaimus maximus
  Semicossyphus pulcher
  Tautoga onitis
  Thalassoma robertsoni
  Thalassoma virens
  Xyrichtys victori
  Xyrichtys virens
  Xyrichtys wellingtoni

Семейство Рыбы-попугаи (Scaridae) 
  Bolbometopon muricatum — Зелёная шишколобая рыба-попугай
  Scarus trispinosus

Отряд Окунеобразные (Perciformes)

Семейство Латовые (Latidae) 
  Lates angustifrons
  Lates macrophthalmus
  Lates mariae
  Lates microlepis

Семейство Полиприоновые (Polyprionidae) 
  Бразильская популяция Polyprion americanus.
  Stereolepis gigas

Семейство Барабулевые (Mullidae) 
  Pseudupeneus prayensis

Семейство Кулиевые (Kuhliidae) 
  Kuhlia sauvagii

Семейство Кифозовые (Kyphosidae) 
  Girella zonata

Семейство Терапоновые (Terapontidae) 
  Bidyanus bidyanus
  Hephaestus adamsoni
  Varia jamoerensis

Семейство Перцихтовые (Percichthyidae) 
  Maccullochella ikei
  Maccullochella macquariensis
  Maccullochella peelii
  Nannoperca obscura
  Nannoperca oxleyana
  Nannoperca variegata

Семейство Центрарховые (Centrarchidae) 
  Archoplites interruptus
  Elassoma alabamae
  Elassoma boehlkei
  Elassoma okatie

Семейство Каменные окуни (Serranidae) 
  Anthias regalis
  Cromileptes altivelis
  Epinephelus akaara
  Epinephelus albomarginatus
  Epinephelus bruneus
  Epinephelus drummondhayi
  Epinephelus gabriellae
  Epinephelus itajara
  Epinephelus lanceolatus — Индоокеанский малоглазый групер
  Epinephelus marginatus
  Epinephelus striatus — Бурополосая черна
  Галапагосская популяция групера Epinephelus cifuentesi.
  Hypoplectrus castroaguirrei
  Hypoplectrus maya
  Hyporthodus flavolimbatus
  Hyporthodus nigritus
  Hyporthodus niveatus
  Mycteroperca fusca
  Mycteroperca interstitialis
  Mycteroperca jordani
  Mycteroperca olfax
  Mycteroperca rosacea
  Paralabrax albomaculatus
  Plectranthias chungchowensis
  Plectropomus areolatus
  Plectropomus laevis
  Rypticus courtenayi
  Serranus socorroensis

Семейство Окунёвые (Percidae) 
  Ammocrypta clara
  Crystallaria asprella
  Crystallaria cincotta
  Etheostoma acuticeps
  Etheostoma akatulo
  Etheostoma australe
  Etheostoma bellator
  Etheostoma boschungi
  Etheostoma brevirostrum
  Etheostoma chermocki
  Etheostoma chienense
  Etheostoma cinereum
  Etheostoma denoncourti
  Etheostoma ditrema
  Etheostoma etowahae
  Etheostoma fonticola
  Etheostoma forbesi
  Etheostoma grahami
  Etheostoma lemniscatum
  Etheostoma maculatum
  Etheostoma marmorpinnum
  Etheostoma moorei
  Etheostoma nianguae
  Etheostoma nuchale
  Etheostoma pallididorsum
  Etheostoma percnurum
  Etheostoma perlongum
  Etheostoma phytophilum
  Etheostoma pottsii
  Etheostoma pseudovulatum
  Etheostoma rubrum
  Etheostoma scotti
  Etheostoma sellare
  Etheostoma sitikuense
  Etheostoma striatulum
  Etheostoma susanae
  Etheostoma tecumsehi
  Etheostoma trisella
  Etheostoma tuscumbia
  Etheostoma wapiti
  Gymnocephalus ambriaelacus
  Percina antesella
  Percina aurolineata
  Percina aurora
  Percina bimaculata
  Percina brevicauda
  Percina burtoni
  Percina crypta
  Percina cymatotaenia
  Percina jenkinsi
  Percina kusha
  Percina pantherina
  Percina rex
  Percina sipsi
  Percina tanasi
  Percina williamsi
  Romanichthys valsanicola — Окунь-подкаменщик
  Zingel asper — Французский чоп

Семейство Луфарёвые (Pomatomidae) 
  Pomatomus saltatrix — Луфарь

Семейство Рыбы-ангелы (Pomacanthidae) 
  Chaetodontoplus vanderloosi
  Holacanthus clarionensis

Семейство Малакантовые (Malacanthidae) 
  Lopholatilus chamaeleonticeps

Семейство Ронковые (Haemulidae) 
  Xenichthys agassizii
  Xenocys jessiae

Семейство Луциановые (Lutjanidae) 
  Lutjanus campechanus — Мексиканский луциан
  Lutjanus cyanopterus — Луциан-кубера
  Rhomboplites aurorubens

Семейство Кудрепёровые (Cirrhitidae) 
  Amblycirrhitus earnshawi

Семейство Сигановые (Siganidae) 
  Siganus niger

Семейство Пальцепёровые (Polynemidae) 
  Pentanemus quinquarius

Семейство Помацентровые (Pomacentridae) 
  Altrichthys azurelineatus
  Altrichthys curatus
  Amblyglyphidodon batunai
  Amblyglyphidodon ternatensis
  Azurina eupalama
  Neopomacentrus aquadulcis
  Stegastes beebei
  Stegastes leucorus
  Stegastes redemptus

Семейство Псевдохромовые (Pseudochromidae) 
  Pseudochromis pesi

Отряд Скорпенообразные (Scorpaeniformes)

Семейство Скорпеновые (Scorpaenidae) 
  Scorpaena ascensionis
  Scorpaena mellissii
  Sebastes fasciatus
  Sebastes paucispinus
  Sebastolobus alascanus — Аляскинский шипощёк

Семейство Тригловые (Triglidae) 
  Prionotus miles
  Prionotus teaguei

Семейство Колюшковые (Gasterosteidae) 
  Gasterosteus crenobiontus
  Pungitius hellenicus
  Pungitius sinensis — Амурская колюшка
  Pungitius stenurus

Семейство Индостомовые (Indostomidae) 
  Indostomus crocodilus

Семейство Рогатковые (Cottidae) 
  Cottus echinatus
  Cottus extensus
  Cottus paulus
  Cottus petiti
  Cottus rondeleti
  Cottus scaturigo
  Cottus tenuis

Отряд Acanthuriformes

Семейство Горбылёвые (Sciaenidae) 
  Argyrosomus hololepidotus
  Atractoscion aequidens
  Bahaba taipingensis
  Cynoscion othonopterus
  Odontoscion eurymesops
  Pseudotolithus senegalensis
  Pseudotolithus senegallus
  Sciaena callaensis
  Totoaba macdonaldi
  Umbrina galapagorum

Семейство Хирурговые (Acanthuridae) 
  Acanthurus chronixis

Отряд Spariformes

Семейство Трёххвостовые (Lobotidae) 
  Datnioides pulcher
  Datnioides undecimradiatus

Семейство Нитепёровые (Nemipteridae) 
  Nemipterus virgatus

Семейство Спаровые (Sparidae) 
  Acanthopagrus sivicolus
  Acanthopagrus vagus
  Cheimerius matsubarai
  Chrysoblephus cristiceps
  Chrysoblephus gibbiceps
  Cymatoceps nasutus
  Dentex dentex — Зубан
  Evynnis cardinalis — Тай-кардинал
  Lithognathus lithognathus
  Petrus rupestris — Жёлтый каменный зубан
  Polysteganus praeorbitalis
  Polysteganus undulosus
  Rhabdosargus globiceps

Отряд Удильщикообразные (Lophiiformes)

Семейство Брахионихтиевые (Brachionichthyidae) 
  Brachionichthys hirsutus

Отряд Иглобрюхообразные (Tetraodontiformes)

Семейство Спинороговые (Balistidae) 
  Balistes capriscus — Серый спинорог
  Balistes punctatus

Семейство Единороговые (Monacanthidae) 
  Oxymonacanthus longirostris — Длиннорылый оксимонакант

Семейство Луны-рыбы (Molidae) 
  Mola mola — Обыкновенная луна-рыба

Семейство Иглобрюховые (Tetraodontidae) 
  Arothron inconditus
  Canthigaster cyanetron
  Canthigaster marquesensis
  Canthigaster rapaensis
  Canthigaster sanctaehelenae
  Carinotetraodon travancoricus
  Chelonodon pleurospilus
  Liosaccus pachygaster
  Takifugu chinensis
  Takifugu plagiocellatus
  Tetraodon pustulatus

См. также 
 Список угрожаемых видов земноводных
 Список угрожаемых видов пресмыкающихся
 Список угрожаемых видов птиц
 Список угрожаемых видов млекопитающих
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Рыбы
Списки рыб